La Coupe du Président de la Ville de Grudziadz (Cup of Grudziadz Town President en anglais) est une course cycliste polonaise réservée aux juniors (17/18 ans). La course est créée en 1989.

Palmarès 

|-
|1989	
|  Piotr Pietruszka || ||
|-
|1990	
|  Mariusz Krzak || ||
|-
|1991	
|  Piotr Wadecki || ||
|-
|1992	
|  Krzysztof Ciesielski || ||
|-
|1993	
|  Rafał Kazimierczak || ||
|-
|1994	
|  Maciej Neumann || ||
|-
|1995	
|  Sandro Schynol || ||
|-
|1996	
|  Sergeuei Kramzine || ||
|-
|1997	
|  Aliaksandr Kuschynski || ||
|-
|1998
|  Jan Pokrandt || ||
|-
|1999
|  Daniel Majewski || ||
|-
| 2000
|  Błażej Janiaczyk
|
|
|-
| 2001
|  Jukka Vastaranta
|
|
|-
| 2002
|  Matej Jurčo
|
|
|-
| 2003
|  Mikhail Ignatiev
|
|
|-
| 2004
|  Timofey Kritskiy
| 
| 
|-
| 2005
|  Pawel Mikulicz
|  Timofey Kritskiy
|  Robert Malyszek
|-
| 2006
|  Maciej Ulanowski
|  Kamil Zieliński
|  Siarhei Papok
|-
| 2007
|  Michał Kwiatkowski
|  Peter Sagan
|  Oleksandr Martynenko
|-
| 2008
|  Nikias Arndt
|  Alphonse Vermote
|  Franz Schiewer
|-
| 2009
|  Stanislau Bazhkou
|  Yauheni Patenka
|  Damian Szramka
|-
| 2010
|  Alexander Grigoriev
|  Nikita Zharoven
|  Yuriy Vasyliv
|-
| 2011
|  Mateusz Mikulicz
|  Rob Leemans
|  Michał Michciński
|-
| 2012
|  Jonas Rickaert
|  Kirill Mordvintsev
|  Diyas Shagayev
|-
| 2013
|  Patryk Krzywda
|  Daniel Hartvig
|  Patrick van der Duin
|-
| 2014
|  Julius van den Berg
|  Alan Banaszek
|  Maxim Satlikov
|-
| 2015
|  Max Kanter
|  Stanislaw Aniolkowski
|  Szymon Krawczyk
|-
| 2016
|  Dawid Czubak
|  Szymon Krawczyk
|  Filip Maciejuk
|-
| 2017
|  Filip Maciejuk
|  Martin Omarsson Mollerup
|  Denas Masiulis
|-
| 2018
|  Olav Kooij
|  Hidde van Veenendaal
|  Milan Henkelmann
|-
| 2019
|  Robert Donaldson
|  Hidde van Veenendaal
|  Jakub Rutkowski
|}

Notes et références

Liens externes 
  
 Palmarès sur alksstal.org
Palmarès de la course sur siteducyclisme.net

Compétition cycliste en Pologne
UCI Europe Tour